

Itamarati est une municipalité de l'État de l'Amazonas (Brésil) ;
 Itamarati de Minas est une municipalité de l'État du Minas Gerais.
 Le Palais d'Itamaraty est un palais de Rio de Janeiro.